Shirazi peut faire référence à :

 Le peuple Shirazi, groupe ethnique de Tanzanie ;
 L'Ère shirazi, époque comprise entre le  dans l'histoire de l'Afrique de l'Est ;
 Molla Sadra Shirazi (1571-1641), philosophe iranien ;
 Kamran Shirazi (1952-), joueur d'échecs franco-américano-iranien ;
 Nasser Makarem Shirazi (1924-), ayatollah iranien.
 Sadiq Hussaini Shirazi (né en 1942), ayatollah iranien.
 Mujtaba Hussaini Shirazi, ayatollah irakien.